

Patronyme 
 Jeffrey Beecroft (1956-), décorateur de cinéma américain ;
 John Beecroft (1790-1854), explorateur et administrateur colonial britannique ;
 Lucy Beecroft (1996-), joueur de squash anglaise ;
 Vanessa Beecroft (1969-), artiste et photographe américaine.

Autre 
 écureuil de Beecroft (écureuil africain).

Homonymie de patronyme